Az 1983-as Roland Garros női versenyét az amerikai Chris Evert-Lloyd nyerte a jugoszláv Mima Jausovec előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Martina Navratilova (Negyedik kör)
  Chris Evert-Lloyd (Bajnok)
  Andrea Jaeger (Elődöntős)
  Tracy Austin (Negyeddöntős)
  Pam Shriver (Harmadik kör)
  Bettina Bunge (Második kör)
  Sylvia Hanika (Harmadik kör)
  Hana Mandlíková (Negyeddöntős)

  Virginia Ruzici (Harmadik kör)
  Temesvári Andrea (Negyedik kör)
  Zina Garrison (Első kör)
  Kathy Rinaldi (Negyedik kör)
  Bonnie Gadusek (Első kör)
  Anne Smith (Első kör)
  Claudia Kohde-Kilsch (Harmadik kör)
  Rosalyn Fairbank (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1